Грешнево — деревня в Нудольском сельском поселении Клинского района Московской области России.

Население —  чел. (). До 2006 года Грешнево входило в состав Щекинского сельского округа.

Деревня расположена на юго-западе района, примерно в 23 км к юго-западу от райцентра Клин, на левом берегу реки Здиргиш (левый приток Нудоли), высота центра над уровнем моря 204 м. Ближайшие населённые пункты — Щекино на юге и Сергеевка на западе. У восточной окраины деревни проходит региональная автодорога 46К-0170 Московское большое кольцо — Белозерки.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Нудольское на сайте Клинского района
  Устав сп Нудольское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин